Gering (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Gering (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska